Le titre Wives and Daughters (Épouses et Filles) peut désigner :

 le roman d'Elizabeth Gaskell, Wives and Daughters, an Every-Day Story, publié en 18 épisodes d' à , et traduit en français en 2005 sous le titre Femmes et Filles ;

 la mini-série Wives and Daughters, adapté en 1999 du roman d'Elizabeth Gaskell.